Cristancho ist der Familienname folgender Personen:

Carlos Cristancho Rojas, venezolanischer Diplomat